La Ville de la peur est un roman de Jean d'Aillon publié en 2017.

Résumé
En 1423 Clamecy, conseiller de Bedford, amène de l'or de Rouen à Paris (anglaise), miséreuse, après avoir échappé aux loups. Le notaire Roussel y meurt à la vue de Guisay, pensionnaire de la léproserie de Saint-Maur, venu récupérer ses clés et un butin. Martial, garde des tapisseries du régent et client de Roussel, meurt et son logis brule. Gentillette demande à Holmes de retrouver une coupe qu'on lui a offerte. Isabeau, veuve de Charles VI, charge Chabriel de récupérer des actes chez Roussel. Holmes découvre que Doinus, louvetier avec un loup, a déposé la coupe chez un Lombard. Holmes donne rendez-vous à l'auteur de tous ces méfaits : Murtagh, barbier astrologue, et le met en fuite. Watson tue Droinus, traitre.

Roman français paru en 2017
Roman de Jean d'Aillon
Roman historique français
Roman historique se déroulant au XVe siècle